Shinagawa steht für:
 Bezirk Shinagawa (Shinagawa-ku), Bezirk der japanischen Präfektur Tokio, siehe Shinagawa
 Präfektur Shinagawa (Shinagawa-ken), ehemalige Präfektur Japans, geteilt zwischen Iruma, Tokio, Kanagawa und Nirayama
 Shinagawa (Tokio)
 Stadt Shinagawa (Shinagawa-machi), ehemalige kreisangehörige Stadt der Präfektur Tokio, eingemeindet in die Stadt Tokio
 Shinagawa (Shinagawa), Sammelbezeichnung für die heutigen Stadtteile Nord-, Ost-, Süd-, West-Shinagawa und Hiromachi des Bezirks Shinagawa/das ehemalige Stadtgebiet von Shinagawa
 ein Asteroid, (4002) Shinagawa

Shinagawa ist der Familienname folgender Personen:

 Shinagawa Yajirō (1843–1900), japanischer Politiker